Kenny Drew er navnet på flere personer:
 Kenny Drew Sr. (1928-1993) − en amerikansk jazzpianist
 Kenny Drew Jr. (1958-2014) − en amerikansk jazzpianist, søn af ovenstående